L'isola del tesoro (Treasure Island) – romanzo inglese

Cinema 
 Treasure Island – cortometraggio del 1912 diretto da J. Searle Dawley
 Treasure Island – film del 1918 diretto da Chester M. Franklin e Sidney Franklin
 L'isola del tesoro (Treasure Island) – film del 1920 diretto da Maurice Tourneur 
 L'isola del tesoro (Treasure Island) – film del 1934
 L'isola del tesoro (Treasure Island) – film del 1950
 L'isola del tesoro (Treasure Island) – film del 1972 diretto da John Hough e Andrea Bianchi 
 L'isola del tesoro (Treasure Island) – film del 1985 diretto da Raúl Ruiz 1985
 L'isola del tesoro (Treasure Island) – film anglo-canadese del 1999 diretto da Peter Rowe

Geografia 
 Treasure Island – città della Florida
 Treasure Island – isola artificiale nella baia di San Francisco

Musica 
 Treasure Island – album di Keith Jarrett del 1974

Televisione 
 L'isola del tesoro (Treasure Island) – film per la TV diretto da Fraser Clarke Heston (1990)
 L'isola del tesoro (Treasure Island) – serie TV animata del 1996
 Tresure Island – miniserie TV diretta da Steve Barron (2012)
 L'isola del tesoro (Treasure Island) – serie TV animata del 2015

Videogiochi 
 Tresure Island – videogioco del 1985 della Windham Classics per Apple II, Atari ST, Commodore 64, DOS, MSX
 Tresure Island – videogioco del 1987 della Mastertronic per Commodore 64
 Tresure Island – videogioco del 2008 per Windows

Altro 
 Treasure Island Hotel and Casino – nome di un hotel-casinò di Las Vegas

Pagine correlate
 L'isola del tesoro (disambigua)